Пе́рвый чемпиона́т Наго́рно-Караба́хской Респу́блики по футбо́лу прошёл в 2009 году с августа по декабрь.

Регламент 
В первом чемпионате участвовало 9 команд. Турнир проходил по двухкруговой системе. В командах в основном играли юные футболисты, поэтому в некоторых источниках он представляется как юношеский чемпионат, однако на самом деле возрастного ограничения не было.

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры

См. также 
 Чемпионат НКР по футболу

Примечания

Ссылки 
  lafc.do.am: Николай Казарян о футболе и Карабахе 
 www.noev-kovcheg.ru: Учитесь бить пенальти! 

Чемпионат Нагорно-Карабахской Республики по футболу
2009 год в футболе
2009 год в Нагорно-Карабахской Республике